Улей — шаньюй держави хунну в 13-18 роках
 Улей — село, Чернишевський район, Забайкальський край, Росія

Див. також 
 Вулик (значення)